Ку́бок Либертадо́рес 2009 () — 50-й, юбилейный розыгрыш Кубка Либертадорес, главного южноамериканского клубного турнира по футболу. Прошёл с 5 февраля по 15 июля 2009 года.

В турнире участвовало 38 команд, представлявших 11 футбольных ассоциаций.

Список участников 

1 Для определения обладателя третьей путёвки на Кубок Либертадорес в Боливии проводился специальный турнир, в котором участвовали 12 команд Лиги футбола Боливии.

Предварительный раунд 
Первые матчи пройдут 27—29 января, ответные — 3—5 февраля 2009 года.

|}

Групповой этап 
Игры прошли с 10 февраля по 30 апреля 2009 года. В плей-офф выходят 2 лучшие команды из каждой группы.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

1/8 финала 
Распределение пар происходило исходя из результатов команд в групповом раунде. Победители групп составили по убыванию набранных очков первые команды пар, а вторые команды групп уже образовали «вторую корзину» команд с 9-е по 16-е место. В единой таблице 1-я команда будет играть с 16-й, вторая — с 15-й и так далее.

Команды распределены по следующим показателям: 1: набранные очки; 2: разница голов; 3: количество забитых голов; 4: меньшее число пропущенных голов.

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 

|}

Первый матч 

Игрок матча — Фабио

Второй матч 

Игрок матча — Хуан Себастьян Верон

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес 2009 на сайте КОНМЕБОЛ
 Кубок Либертадорес 2009 на сайте RSSSF
 Кубок Либертадорес 2009 на Торсиде

2009
Футбол в Южной Америке в 2009 году